III Кросс наций прошёл в ирландском Дублине в субботу 25 марта 1905 года. Трасса дистанции проходила по территории ипподрома .

Согласно данным IAAF, длина дистанции составляла 12,9 км.

Призёры

Индивидуальное первенство

Мужчины 12,9 км

Командное первенство

Мужчины

Страны-участники
В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 4-х стран мира.

 (12)
 (12)

 (12)

 (12)

Примечания

Ссылки 
 International Cross Country Championships 12.9km CC Men, Dublin Baldoyle Racecourse Date: Saturday, March 25, 1905

1905
Март 1905 года
1905 год в спорте
1905 год в Ирландии
Международные спортивные соревнования в Дублине
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Ирландии